Bernard Guillemain (1923-2012), un historien spécialiste de l'histoire religieuse médiévale ;
 Hervé Guillemain (1969-), un historien français ;
 Léo Guillemain (1992-), un joueur de hockey sur glace français ;
 Louis-Gabriel Guillemain (1705-1770), un compositeur et violoniste français.